Сесар Николас Варела Батиста (; ) — уругвайский футболист, полузащитник кипрского клуба «ПАЕЕК».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься у себя на родине в Уругвае и на детско-юношеском уровне выступал за несколько небольших клубов. В 15-летнем возрасте в период выступаления в клубе «Ранеро» его заприметили скауты испанского «Реала Мурсии», в академию которого он в итоге и перебрался. 28 августа 2011 года дебютировал за основную команду клуба в Сегунде в домашней игре с «Сельтой», в которой Варела появился на поле на 66-й минуте. Параллельно с основным составом играл за «Реал Мурсия Империал» в Терсере. По окончании сезона перешёл в «Кадис», а затем выступал ещё за пару испанских клуба — «УКАМ Мурсия» и «Альмерия B».

17 июня 2020 года перешёл в «Неа Саламину», подписав с клубом контракт на один сезон. Дебютировал за команду в матче первого тура нового чемпионата с АЕК из Ларнаки. Уругваец вышел на поле в стартовом составе и, не отметившись результативными действиями, на 58-й минуте уступил место Томашу Вагнеру. 17 октября забил свой первый гол за «Неа Саламину», отличившись на 39-й минуте домашнего матча с «Анортосисом». Его мяч оказался единственным для хозяев, но не спас его команду от разгромного поражения (1:4).

Достижения 
 Лариса
 Победитель Бета Этники: 2015/16

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «УКАМ Мурсия»
Игроки ФК «Альмерия B»
Игроки ФК «Ботев» Пловдив
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК «Висла» Плоцк
Игроки ФК «Эносис»
Игроки ФК «Неа Саламина»